Albert II de Prato fou comte de Prato vers el 1080. El títol de comte de Prato fou utilitzat per primer cop el 1098; va obtenir el feu del castell de Ripa del abat Hug del monestir de Passignano el 1098, però el va vendre al mateix monestir junt amb terres a Calebona i Matrai el 1113. És esmentat per darrer cop el 24 de setembre de 1128. Estava casat amb Sofia, filla del comte Berard i viuda del marquès Ugoccione (de la família dels comtes d'Arezzo). Va deixar cinc fills: Gofred de Prato, Berard de Prato, Malabranca de Prato, Albert III de Prato i Teodora (casada amb el patrici de Pisa, Ugo Visconti).

Comtes de Prato